O Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE), criado em 1991, é uma associação civil, sem fins lucrativos. A instituição realiza estudos e pesquisas, principalmente, em economia e sociologia. É responsável pela organização do Fórum Nacional.

Ligações externas 
 Página oficial do INAE

Instituições de pesquisa do Brasil
Economia do Brasil